Эбди — фамилия:

 Эбди, Памела — американский продюсер.
 Эбди, Ровена (1887—1945) — американская художница.

См. также 
 Эбдон